Осовец (осов, осовок) — часть осунувшейся земли по берегу, по яру, по косогору, откосу и пр. Кроме того, может означать:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Осовец — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Осовец — деревня в Мозырском районе Гомельской области
 Осовец — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Осовец — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Осовец — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Осовец — деревня в Крупском районе Минской области.
 Осовец — агрогородок в Осовецком сельсовете Любанского района Минской области.
 Осовец — деревня в Реченском сельсовете Любанского района Минской области.
 Осовец — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Осовец — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Осовец — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Осовец — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Польша 
 Осовец () — деревня в Польше, входит в Подляское воеводство, Монькский повят, гмина Гонёндз.
 Осовец-Крепость () — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Монькский повят, гмина Гонёндз.

Россия 
 Осовец — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Осовец — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Осовец — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Украина 
 Осовец — село в Бобровицком районе Черниговской области.

Прочее 
 Осовец — приток Прони.
 Осовец, Самуил Маркович (1911—1983) — советский инженер, физик, физиолог, лауреат Ленинской премии.
 Осовец — русская крепость XIX века, расположенная в современной Польше.
 Osovets — московская рок-группа.

Примечания